Drakbåts-VM för landslag 2004 anordnades av IDBF mellan 20 och 24 oktober i Shanghai. Distanserna var 200 meter, 500 meter, 1000 meter och 2000 meter. Det tävlades enbart i tjugomannabåtar i dam-, mixed- och open-klasser på junior, senior och master-nivå.

Medaljtabell

Resultatlista

Resultat
Resultatlista

Premier

Junior

Senior

Referenser

Kanotsport
2004 i Kina
Sportåret 2004
Sportevenemang i Shanghai
Internationella sportevenemang i Kina
Shanghai under 2000-talet